Kim Myung-soo potrebbe riferirsi a:
Kim Myung-soo (1942), politico.
Kim Myung-soo (1945), poeta.
Kim Myung-soo (1966), attore sudcoreano.
L (1992), membro del gruppo musicale Infinite.